32-й выпуск  Париж — Рубе — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Франции. Гонка прошла 5 апреля 1931 года.

Участники 
Стартовало 102 велогонщика, финишировал - 51.

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Париж — Рубе 1931 на FirstCycling
 Париж — Рубе 1931 на CycleBase
 
 
  
 Париж — Рубе 1931 на Bikeraceinfo
 Страницы истории велоспорта: Париж-Рубэ-1931 на Velolive